Линколнвил има више значења:
 Линколнвил (Пенсилванија)
 Линколнвил (Јужна Каролина)
 Линколнвил (Канзас)